Israel Putnam (1717-1790) – amerykański generał; wyróżnił się w bitwie pod Bunker Hill w okresie amerykańskiej wojny o niepodległość.

Miejscowości w USA:
 Putnam – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo
 Putnam – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Putnam – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Dewey
 Putnam – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Callahan
 Putnam – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Putnam (ang. Putnam Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Putnam (ang. Putnam Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Putnam (ang. Putnam Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) – w stanie Wirginia Zachodnia